Чемпионат Исландии по футболу 2000 — является 89-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 18 мая 2000 года и закончился 18 сентября 2000 года. В чемпионате приняло участие 10 команд.

Команды

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
2000 год в Исландии
Футбол в Европе в 2000 году